Y crochet peut être :
 Y crochet en chef,  ;
 Y crosse ou Y crocheté, .